Carrizal peut désigner :

Toponymes

Carrizal, un quartier du canton de Alajuela, dans la province de Alajuela.

Carrizal, une des 21 municipalités de l'État de Miranda ;
 Carrizal, chef-lieu de la municipalité de Carrizal dans l'État de Miranda ;
 Carrizal, unique paroisse civile de la municipalité de Carrizal dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme